Михаи́л Ива́нович Урасов (род. 29 апреля 1962 года, хутор Фомихинский, Серафимовичского района, Волгоградской области) — российский военачальник, генерал-лейтенант (Указ Президента Российской Федерации № 1508 от 9.11.2012), первый заместитель командующего Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации (г. Нижний Новгород).

Биография 
 с 1979 по 1983 год - курсант Киевского высшего общевойскового командного училища имени М.Фрунзе (г. Киев)
 с 1983 года — переводчик роты радио и радиотехнической разведки, командир десантно-штурмового взвода, командир разведывательной десантной роты отдельного разведывательного батальона мотострелковой дивизии Приволжского военного округа                    
 с 1989 года — выполнение интернационального долга (Мозамбик)
 с 1990 года — начальник разведки мотострелкового полка Приволжско-Уральского военного округа
 с 1991 года — заместитель командира отдельного разведывательного батальона гвардейской мотострелковой дивизии
 начало 1990-х — советник-инструктор по подготовке разведывательных подразделений в мотострелковых войсках Республики Мозамбик 
 в 1995 году — окончил Военную орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменную ордена Суворова академию им. М.В. Фрунзе, г. Москва (диплом с отличием)
 с 1995 по 1998 год — офицер, старший офицер, заместитель начальника отдела  разведывательного управления штаба  Главного управления командующего ВВ МВД России (г. Москва)
 с 1999 года — заместитель начальника  разведывательного управления – начальник отдела штаба ГК ВВ МВД России
 в 2000 году — окончил курсы Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации
 в 2005 году — окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации (диплом с отличием)
 с 2005 года — заместитель командующего войсками Сибирского округа внутренних войск МВД России по чрезвычайным ситуациям, г. Новосибирск
 в 2008 году — в составе миротворческого контингента находился в Южной Осетии, в момент начала Пятидневной войны находился в Цхинвале и участвовал в обороне города
 с 2010 года — заместитель командующего войсками Центрального регионального командования внутренних войск МВД по чрезвычайным ситуациям России, г. Москва
 с 2016 года — первый заместитель командующего Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации (г.Нижний Новгород)

Награды 

 Орден Святого Георгия IV степени № 007 (25.05.2009)
 Два Ордена Мужества
 Орден «За военные заслуги»
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 Медаль Жукова
 Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту»
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Медаль «За отличие в воинской службе 2 степени»
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (Минобороны)
 Медаль «За воинскую доблесть» (МВД)
 Медаль «За безупречную службу» 1 степени
 Медаль «За безупречную службу» 2 степени
 Медаль «За безупречную службу» 3 степени
 Медаль «200 лет МВД России»
 Медаль «200 лет внутренним войскам МВД России»
 Памятный знак «90 лет военной разведке»
 Нагрудный знак «Воину-интернационалисту»
 Орден Дружбы (23.08.2018, Южная Осетия)

Воинское звание 
 2012 год — генерал-лейтенант

Ранения / контузии 
 1999 год 
 2003 год
 2008 год

Цитаты

Примечания

Литература 
 Карпов Б. ...И отменную храбрость показал. // «На боевом посту» (журнал ВВ МВД). — 2010. — № 3. — С.14-19.

Ссылки 
 - Центральное региональное командование внутренних войск МВД России
 - Награждённые Орденом Святого Георгия